Каратальский сельский округ

 Каратальский сельский округ (Алматинская область) — сельский округ в Алматинской области.
 Каратальский сельский округ (Зайсанский район) — сельский округ в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Каратальский сельский округ (Урджарский район) — сельский округ в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Каратальский сельский округ (Северо-Казахстанская область) — сельский округ в Северо-Казахстанской области.